Мачаи́дзе () — фамилия грузинского происхождения.

Известные носители:
 Мачаидзе, Гоча Доментьевич (род. 1950) — советский футболист.
 Мачаидзе, Манучар Доментьевич (род. 1949) — советский футболист.
 Мачаидзе, Нино (род. 1983) — оперная певица.